Ла-Саграда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро.  Занимает площадь 40,83 км². Население — 140 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки